Зя́зиков — ингушская фамилия. Известные носители:

 Зязиков, Багаудин Хусейнович (1908—1965) — ингушский советский писатель, переводчик, критик, журналист.
 Зязиков, Идрис Бейсултанович (1896—1938) — первый секретарь комитета ВКП(б) Ингушской автономной области (1924—1929).
 Зязиков, Мурат Магометович (род. 1957) — президент Республики Ингушетия (2002—2008).